Hachmann ist der Familienname folgender Personen:

 Cord Hachmann (1848–1905), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Erwin Hachmann (* 1897), deutscher Bobfahrer und Sportfunktionär
 Gerhard Hachmann (1838–1904), Hamburger Rechtsanwalt und Bürgermeister
 Hans G. Hachmann (1923–2007), US-amerikanischer Rechtsanwalt
 Hans Hachmann (1930–2004), deutscher Gärtnermeister und Pflanzenzüchter
 Lieselotte Hachmann (1919–1989), deutsche Gründerin der Deutsch-indischen Gesellschaft in Hamburg e.V
 Martha Hachmann-Zipser (1864–1940), deutsche Schauspielerin
 Rolf Hachmann (1917–2014), deutscher Prähistoriker